Segundo Ato (álbum de Br'oz)
Segundo Ato (álbum de O Teatro Mágico)

Desambiguação